Srima je naselje u sastavu Grada Vodica, u Šibensko-kninskoj županiji. Nalazi se istočno od Vodica.

Stanovništvo 

Prema popisu iz 2011. naselje je imalo 823 stanovnika.

Znamenitosti 

 crkva blaženog Alojzija Stepinca

Šport 
 Klub jedrenja na dasci „Kite”

Povezani članci

Vanjske poveznice

Izvori 

Naselja u sastavu Grada Vodica